Пиран (VI век) — отшельник из Падстоу. Дни памяти — 5 марта, 18 ноября.

Житие 

Имеется мнение, что святой Пиран (Piran), или Пирин, или Перран происходил из Ирландии. Тамошние язычники привязали к нему мельничный жёрнов и сбросили с утёса в штормящее море. Море тотчас успокоилось, и он благополучно добрался до песчаных пляжей, ныне именуемых  (Perranzabuloe) в Корнуолле. Святой стал жить отшельником недалеко от , Корнуолл, но в Перранзабулоэ к нему пришли многие христиане, и они основали монастырь Ланпиран (Lanpiran), в котором святой Пиран стал настоятелем.

Он считается покровителем тамошних оловянных рудников и часто ошибочно отождествляется с святым  (Ciarán of Saigir). Выплавка олова в Корнуолле была известна ещё до захвата тех краёв римлянами. Но впоследствии её секрет был утрачен. По преданию, однажды на чёрном от копоти домашнем очаге святого, сделанном, быть может, из оловянной руды, выплавился белый крест, как это можно видеть на флаге.

Считается, что святой был погребён в Перранзабулоэ. Впоследствии его мощи были обретены и розданы по всей стране, в частности, помещены в собор Эксетера. В реликварии старого храма в Перранзабулоэ пребывала его святая глава.
Храмы в  и в  были посвящены святому Пирану. Также в его честь освящены источники в  и в . В честь святого названы селение Перранпорт (Perranporth) в Корнуолле и селения  (Loc-Pezran) и  (Saint-Péran) в Бретани.

Примечания

Ссылки 
 St. Piran 

Святые Корнуолла
Христианские святые VI века
Католические святые